Kola steht für:
 Halbinsel Kola im Norden Russlands
 Kola (Fluss) auf der Halbinsel Kola
 Kola (Stadt) in der Oblast Murmansk (Russland)
 Kola (Insel) eine der indonesischen Aru-Inseln
 Kola (Tal), Gebirgstal  in der Gegend von Göle bei Sarıkamış, Türkei
 Kolabäume, eine Gattung afrikanischer Bäume
 Kolanuss, die koffeinhaltigen Samen des Kolabaumes
 Kola, eine alternative Schreibweise für das Getränk Cola
 Kernkraftwerk Kola, ein russisches Kernkraftwerk auf der Halbinsel Kola
 Kola-Bohrung, das tiefste Bohrloch der Welt auf der Halbinsel Kola
 Kola-Bucht auf der Halbinsel Kola
 Kola-Fjord, siehe Kola-Bucht
 Kōla, auch Bhūta kōla, im indischen Volksglauben Ritual für einen Bhuta (Geist)
 Kola (Einheit), ein altes indisches Längen- und Flächenmaß

Kola ist der Familienname folgender Personen:
 Agustin Kola (* 1959), albanischer Fußballspieler
 Bledar Kola (* 1972), albanischer Fußballspieler
 Cyril Kola (* 1927), sorbischer Autor, Kritiker und Übersetzer
 Raja Kola (* 1987), sambischer Fußballspieler
 Rodgers Kola (* 1989), sambischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cola (Begriffsklärung)
 Gola
 Kolla (Begriffsklärung)

KOLA